Robert Lucas peut faire référence à :

  (1953-), membre libéral du Conseil législatif d'Australie-Méridionale
 Robert Lucas (c.1649-1705) 
 Robert E. Lucas (1937-), économiste
  (1781-1853), gouverneur de l'Ohio, 1832-36, premier gouverneur du territoire de l'Iowa 1838-41
 Robert Lucas (candidate), 2004 Republican candidate for U.S. Representative in Ohio
  (1930-), U.S. Coast Guard Rear Admiral
  (1867-1942), joueur de cricket
 , musicien dans le groupe Canned Heat
 Robert Lucas (MP), parlementaire pour la circonscription Ipswich
  (1904–1984), écrivain

Voir aussi 
 Robert Lucas de Pearsall (1795-1856), compositeur anglais

Source de la traduction